Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2012. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I.

Teste di serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Gruppo I della zona Euro-Africana. Le otto squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le quattro sconfitte retrocedono al Gruppo III.

Tabellone

Primo turno

Ucraina vs. Monaco

Cipro vs. Marocco

Ungheria vs. Irlanda

Egitto vs. Lettonia

Bielorussia vs. Moldavia

Turchia vs. Bosnia-Erzegovina

Estonia vs. Lussemburgo

Polonia vs. Madagascar

Playoffs

Marocco vs. Monaco

Egitto vs. Irlanda

Turchia vs. Moldavia

Madagascar vs. Lussemburgo

Secondo turno

Ucraina vs. Cipro

Ungheria vs. Lettonia

Bielorussia vs. Bosnia-Erzegovina

Polonia vs. Estonia

Terzo turno

Lettonia vs Ucraina

Polonia vs Bielorussia

Verdetti
Squadre promosse al Gruppo I nel 2013:  - 
Squadre retrocesse al Gruppo III nel 2013:  -  -  -

Voci correlate
Coppa Davis 2012 Zona Euro-Africana Gruppo I
Coppa Davis 2012 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2012 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa II